Хвин (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хвин, Кэрол (род. 1980) — канадская женщина-борец вольного стиля, олимпийская чемпионка 2008 года.
 Хвин, Стефан (род. 1949) — польский писатель, литературный критик, эссеист.